Храм Андрея Критского — название христианских храмов, освящённых во имя святого преподобномученика Андрея Критского.

Обиходное название: Андреевская церковь.

Престольный праздник в православной церкви — 30 октября, в католической — 20 октября.

Россия 
 Храм Андрея Критского — в Ростове-на-Дону (утрачен).
 Храм Андрея Критского — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Андрея Критского в Меленках — в Ярославле.

Турция 
 Церковь Святого Андрея в Крисе — в Стамбуле.

См. также